Ботан — власна назва.

 Ботан, ботан, ботанік - жаргонне принизливе прізвисько школяра або студента, який надто багато уваги приділяє навчанню, що шкодить його соціалізації.

Топоніми

Ботан (Португалія) — парафія.

Ботан (річка)

Ботан (Франція) — муніципалітет.

Ботан — громада в кантоні Во

Інше